Urduña / Orduña (baskiska: Urduña) är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Bizkaia och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Urduña / Orduña ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Urduña / Orduña är huvudsakligen kuperad. Urduña / Orduña ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Urduña / Orduña. Runt Urduña / Orduña är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Laudio / Llodio,  km norr om Urduña / Orduña. Omgivningarna runt Urduña / Orduña är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Baskien